Getväpplingssläktet (Anthyllis) är ett växtsläkte i familjen ärtväxter med cirka 20 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar

Svensk Kulturväxtdatabas

Ärtväxter